Brighton Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Brighton Township du comté de Macoupin dans l'Illinois.
 Brighton Township du comté de Washington en Iowa,
 Brighton Township du comté de Cass en Iowa.
  du comté de Livingston dans le Michigan.
  du comté de Nicollet dans le Minnesota.
  du comté de Lorain dans l'Ohio.
 Brighton Township du comté de Beaver en Pennsylvanie.

Voir aussi 
 

Homonymie de townships